Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але знялась з турніру через травму спини.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

JandS Cup
2006